

Acronimi
TO/GA– acronimo di "Take Off Go Around" procedura usata in aviazione

Abbigliamento
 Toga – tipo di abito

Geografia
 Toga (Spagna)
 Toga (Vanuatu)

Personaggi immaginari
 Tōga Kiryū – personaggio del manga e anime Utena la fillette révolutionnaire

Altro
 Nobiltà di toga – una classe sociale della Francia pre-rivoluzionaria
 Toga party – un tipo di festa

Altri progetti